Соревнования женщин в плавании на 400 метров вольным стилем  на Олимпиаде 2012 года прошли 29 июля в Центре водных видов спорта.

Медалисты

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Финал

Примечания 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012